Glinsko je lahko:
 Glinsko Vrelo (Hrvaška)
 Glinsko (Slovenija)